Anna van York (1439-1476), dochter van Richard van York, echtgenote van Henry Holland
 Anna van York (1475-1511), dochter van Edward IV, echtgenote van Thomas Howard